TPF BDe 4/4 (121-124), een elektrisch treinstel bestemd voor het regionaal personenvervoer van de Transports publics Fribourgeois (TPF)
 TPF BDe 4/4 (141-142), een elektrisch treinstel bestemd voor het regionaal personenvervoer van de Chemins de fer Fribourgeois Gruyère-Fribourg-Morat (GFM)